Еланка — топоним.

Населённые пункты 
 Еланка — посёлок в Абрамовском сельском поселении Таловского района Воронежской области.
 Еланка — посёлок в Синявском сельском поселении Таловского района Воронежской области. 
 Еланка — село в Тайшетском районе Иркутской области, упразднено в 2019 г.
 Еланка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Еланка — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Еланка — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Еланка — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Еланка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Еланка — село в Хангаласском улусе Якутии.

Реки 
 Еланка (приток Иксы) — река в Томской области.
 Еланка (приток Оми) — река в Новосибирской и Омской областях.
 Еланка (приток Сердобы) — река в Саратовской и Пензенской областях.

См. также 
 Еленка